Carlo Carignani – compositore, direttore d'orchestra e maestro di canto italiano
 Carlo Carignani – generale italiano